Кирилл Владимирович Веселов (род. ) — Заслуженный мастер спорта России (2007) по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины). Неоднократный победитель и призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Родился  11 января 1983 года в городе Томске.  Живёт в Красноярске. В юности занимался лыжными гонками (тренер Моисеев Ю. М., г. Томск). Воспитанник томской школы спортивного ориентирования (тренер Сидоров Ю. К.). Наибольший вклад в формирование характера спортсмена, безусловно, внесли родители Кирилла — Веселовы Владимир и Марина, оба — мастера спорта СССР по спортивному ориентированию. Много лет тренируется под руководством тандема тренеров — ЗТрРФ В. С. Близневская и Худик Сергей Валерьевич (Академия зимних видов спорта). Окончил в 2007 году Политехнический институт Сибирского федерального университета. 2012 год физическая культура и спорт ФГАО УВПО "Сибирский федеральный университет". Доцент кафедры теории и методики спортивных дисциплин Сибирского федерального университета.

Призёр двух чемпионатов мира среди юниоров.

Завоевал три медали на чемпионате мира 2007, проходившем в Химках Московской области. Золото в мужской эстафете, серебро — на длинной дистанции (золото досталось Эдуарду Хренникову) и бронза была завоевана на средней дистанции.

Обладатель бронзы чемпионата Европы 2006 (Иваново) и золота чемпионата Европы 2011 (Лиллехаммер) в мужской эстафете.

На чемпионате Европы 2013 года в паре с Анастасией Кравченко первенствовали в смешанной эстафете. Серебро в мужской эстафете.

На чемпионате мира 2013 года в Казахстане завоевал золото в мужской эстафете и две бронзовые медали в средней и спринтерской дистанциях.

Стал чемпионом мира 2015 году  в Норвегии в мужской эстафете.

В 2017 году на чемпионате Европы Кирилл завоевал серебряную и бронзовую медали на средней и длинной дистанциях. 

В 2017 году Кирилл вошел в число Послов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. 

В  XXII чемпионате мира по лыжному ориентированию, который прошел в городе Красноярске. Кирилл успешно отстоял честь Российской Федерации, завоевав в составе сборной команды России золотую медаль в эстафете и став чемпионом мира. В дисциплине «лонг» завоевал серебряную медаль.

Примечания 

Чемпионы Европы по спортивному ориентированию на лыжах
Чемпионы мира по спортивному ориентированию на лыжах
Чемпионы России по спортивному ориентированию на лыжах
Выпускники Сибирского федерального университета